Kritter ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf von Kritter (1819–1892), preußischer Generalleutnant
 Astrid Debold-Kritter (* 1939), deutsche Kunsthistorikerin, Denkmalpflegerin und Hochschullehrerin